Noemisa Batista dos Santos (Caraí, 1946) é uma famosa escultora e ceramista brasileira. As peças de Noemisa já foram expostas em diversas espaços de importância, tais quais Brésil Arts Populaires (Paris, 1987) e a Mostra do Redescobrimento (São Paulo, 2000).  
Noemisa é reconhecida por suas peças representando o cotidiano do vale do Jequitinhonha, com grande quantidade de detalhes e muitas vezes em auto representações (idealizadas ou reais). Temas religiosos e animais também são muito presentes em suas obras.  

Ceramistas do Brasil
Escultores de Minas Gerais
Naturais de Caraí